Crotone kan syfta på:

 Crotone, en stad och kommun i Italien
 Crotone (provins), en provins i Italien
 Crotone (svamp), ett släkte svampar
 Crotone, en krater på Mars